Världsmästerskapet i bandy för herrar 1993 var det 18:e världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades i inomhushallen Vikingskipet i Hamar i Norge 2-7 februari 1993. Det var första och hittills enda gången hela turneringen spelades inomhus. Sverige vann turneringen före Ryssland och Norge. Sverige utklassade Ryssland med 8-0 i finalmatchen. Norge vann mot Finland med 5-3 i matchen om bronsmedaljerna, och Finland blev därmed utan VM-medalj för första gången sedan 1965. För Norge var det första VM-medaljen sedan silvret 1965. Staten Sovjetunionen hade upplösts 1991, och istället deltog Ryssland. Alla grundseriematcher spelades 2x30 minuter.

Resultat

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Kval till semifinal

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Placeringsmatcher

Match om femteplats

Match om sjundeplats

Externa länkar

Bandysidan - Världsmästerskapet 1993
Bandytipset kalenderbiteri - Världsmästerskapet 1993

1993 i Norge
Internationella bandytävlingar i Norge
Bandysäsongen 1992/1993
1993
Sport i Hamar